Bodan, abgeleitet aus Potamico, Bodman, ist ein veralteter Begriff für den Bodensee, der wie folgt verwendet wird:
 für das Projekt Bodan-Rail 2020, siehe Bodensee-S-Bahn
 für das Schiff Bodan, siehe Meersburg (Schiff, 1939)
 für die Werft Bodan Werft Metallbau GmbH & Co. KG, siehe Bodan-Werft
 für das Quartier Bodan, Ortschaft Staad, Gemeinde Thal SG

Siehe auch:
 Bodanrück
 Bodman